Spore Creepy & Cute er en ekstrapakke til computerspillet Spore.

Nyt indhold 
Mere end 250 nye stykker, og dele til at bygge væsen. Dette omfatter uhyggelige kløer, og søde øjne dvs. 2 nye baggrunde 60 nye dele til at bygge væsner af og 48 nye farver til at farve væsnerne m.m.

Electronic Arts-spil
Computerspil fra 2008